Росток — проросток, стебло рослини на самому початку його розвитку із зерна, бульби або від кореня.
 Росток — живець, черешок, відрізок гілки з бруньками для посадки.
 Росток — зменшувальна форма до «ріст».
 Росток у математиці — локальний клас еквівалентності у функцій, форм тощо.

Топонім 

 Росток — місто на півночі німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Росток — район у Німеччині, у складі федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Росток — округ у НДР.

Прізвище 

 Марліс Росток ( 1960) — східнонімецька лижниця, олімпійська чемпіонка, призерка чемпіонату світу.
 Міхал Росток (1821—1893) — серболужицький педагог, натураліст, ботанік і ентомолог.
 Пауль Росток (1892—1956) — німецький хірург.